43. Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim 2014 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach  7 - 9 marca w norweskim Bjugn.

Tabela medalowa

Medale

Bibliografia 
  

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
2014 w sportach zimowych
2014 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii